Il doppio del torneo di tennis Prosperita Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Serhij Stachovs'kyj e Tomáš Zíb che hanno battuto in finale Jan Hernych e Igor Zelenay 7-66, 3-6, [14-12].

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  David Škoch (primo turno)
 Oliver Marach /  Michal Mertiňák (quarti di finale)

 Tomáš Cibulec /  Jim Thomas (primo turno)
 Brian Dabul /  Máximo González (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2008